Неа-Анхиалос — греческий топоним. Может означать:

 Неа-Анхиалос — малый город.
  — аэропорт.